El Torneig de París 2014, també conegut com a Open GDF Suez 2014, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier tournaments de la WTA. La 22a edició del torneig es va celebrar entre el 25 de gener i el 2 de febrer de 2014 al Stade Pierre de Coubertin de París, França.

Aquesta fou la darrera edició del torneig, ja que l'organització es va reanomenar i traslladar a la ciutat francesa de Tolosa de Llenguadoc.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2014
WTA Tour 2014